Зейферт (Зайферт) () — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители 

 Зейферт, Альфред (1850—1901) — чешско-немецкий художник.
 Зейферт, Беньямин (род. 1982) — немецкий лыжник.
 Зейферт, Владимир Леонидович — артист Красноярского симфонического оркестра.
 Зейферт, Габриэле (род. 1948) — восточногерманская фигуристка.
 Зейферт, Герберт (1907—1996) — немецкий математик и тополог.
 Зейферт, Елена Ивановна (род. 1973) — российский поэт, прозаик и переводчик, литературовед, культуртрегер, литературный критик, журналист.
 Зейферт, Иван Иванович (1833—1914?) — российский виолончелист, музыкальный педагог.
 Зейферт, Илья Иванович (1838—1888) — гласный Киевской городской думы.
 Зейферт, Иоганн Адам (1794—1857) — баварский юрист, профессор университета в Вюрцбурге.
 
 Зейферт, Тамара Алексеевна (1918—2005) — советская артистка балета, танцовщица и педагог-репетитор.
 Зайферт, Макс (1868—1948) — немецкий музыковед, музыкальный издатель.
 Зайферт, Ольга Александровна (род. 1976) — российская дзюдоистка и самбистка.
 Зайферт, Роберт (род. 1988) — немецкий шорт-трекист.
 Зайферт, Узо (1852—1912) — немецкий композитор и органист.
 Зайферт, Харальд (род. 1953) — немецкий бобслеист.
  (род. 1968) — немецкий футболист.

См. также 
 Зейфарт